Roland Beyen ist der Name folgender Personen:

* Roland Beyen (Schachspieler) (* 1932), belgischer Schachspieler 
 Roland Beyen (Romanist) (* 1935), belgischer Romanist